Корко Модруа (Корко Моруа) (ірл. - Corco Modhruadh) або Коркомороу (ірл. - Corcomroe), Клан Куртін.
 Корко Мруад (ірл. — Corco Mruad) - в нинішньому графстві Клер.